Александр Ионин:
 Ионин, Александр Осипович (1834—1882) — профессор Историко-филологического института.
 Ионин, Александр Семёнович (1837—1900) — русский дипломат и писатель.
 Ионин, Александр Фоканович (1915—1976) — бригадир колхоза «Заветы Ленина» Шадринского района Курганской области, Герой Социалистического Труда.